U23 herrernes enkeltstart ved VM i landevejscykling 2022 var den 26. udgave af mesterskabet. Den blev afholdt mandag den 19. september 2022 på en 28,8 km lang flad rute med start og slut nær marinekysten i Wollongong.

Norske Søren Wærenskjold vandt løbet.

Hold og ryttere

Danske ryttere 
 Adam Holm Jørgensen
 Carl-Frederik Bévort

Resultater

Referencer

Eksterne henvisninger 
 
 

Enkeltstart (U23 herrer)